Прелі — традиційна німецька назва латиського міста Прейлі.
Прелі — муніципалітет у Франції.